COM, Com eller Còm kan syft 

 COM (filformat) – en enkel typ av exekverbar fil som används i MS-DOS
 COMn – en enhetsbokstav betecknar en fysisk lagringsenhet i operativsystem, se enhetsbokstav
 COM – en plattformsoberoende och språkoberoende teknik för att kommunicera mellan objekt inom eller mellan program, se Component Object Model
 COM – landskod enligt ISO 3166-1 för Komorerna
 COM – IATA:s kod för en flygplats i Coleman, Texas, USA, se Coleman Municipal Airport
 COM (serietidning) – en serietidning (1967–72), grundad av Osamu Tezuka
 COM LAG (2plus2isfive) – en EP av det brittiska bandet Radiohead från 2004
 Com Hem – ett svenskt företag inom telekommunikation
 .com – den mest använda generiska toppdomänen

Geografi

Centralafrikanska republiken

 Com (vattendrag) – ett vattendrag

Italien 

 Còm – en stad och kommun se Como 

Robotskapade Italienförgreningar